Сезон 2004/2005 стал для ПСЖ 32-м в Чемпионате Франции и 35-м в своей истории. Спустя 4 года, команда смогла попасть в Лигу чемпионов. Однако, результат - последнее место в группе. В феврале, когда команда занимала 12-е место, главный тренер Вахид Халилходжич был уволен, а его место занял Лоран Фурнье. Он поднял клуб на итоговое 9-е место. ПСЖ снова остался без еврокубков.

Чемпионом Франции в третий раз подряд стал Олимпик Лион.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

25.000.000

Зима 

2.500.000

Ушли из клуба

Лето 

17.000.000

Зима 

0

Общие убытки:27.500.000

Общая прибыль:17.000.000

Разница:10.500.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Кубок лиги

2-й раунд

1/8 финала

Суперкубок Франции

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2004
Пари